Erla kan syfta på:
 Erla, ett nordiskt kvinnonamn

Geografi

Spanien 

 Erla (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Erla (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza,